Манако́р () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льевант. Занимает площадь 260 км². Население — 40 831 человек (на 2012 год). Известным уроженцем Манакора является Рафаэль Надаль.

Население 
Предполагается, что в шестнадцатом веке население составляло около 5000 жителей, с увеличением до 7000 жителей в восемнадцатом веке. Демографическая экспансия началась в девятнадцатом веке, достигнув 13 000 человек в начале XX века. В 1920—1940 годах наблюдалось резкое увеличение численности населения до 19 000 человек. Во время Второй мировой войны рост численности замедлился, но к 1960-м годам возобновился с большей умеренностью.

Экономика 
В Манакоре располагается знаменитая ювелирная компания «Майорика», производящая украшения из искусственного жемчуга.

Климат

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de l’Institut Balear d’Estadística
 El portal más conocido en la comarca de Manacor
 Página del Ayuntamiento
 Patronat de Sant Antoni
 Página dels Moretons
 Guía de Manacor

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка

Города Балеарских островов